Les  (tutidanides en français) constituent une famille éteinte et fossile d'amphibiens dans l'ordre Microsauria.

Présentation 
Plusieurs fossiles de ces microsaures ont été trouvés en Ohio et en République tchèque. Ils datent tous du Carbonifère supérieur. Tuditanus punctulatus constitue le représentant plus notable de cette famille, mais plusieurs autres espèces ont été également identifiées. La taxinomie développée par Carroll et Caskill met ainsi en évidence quatre genres :  Tuditanus, Asaphestera, Crinodon et Boii.

Les tutidanides sont des animaux de taille intermédiaire assez similaires aux lézards actuels. La configuration de la boîte crânienne s’apparente étroitement à celle développée par les Captorhinidae.

Par contraste avec la plupart des microsaures, le corps des tuditanides est de dimension de restreinte. Il comporte fréquemment moins de 30 vertèbres. Les poumons sont amples et bien développés.

Les tuditanides devaient vraisemblablement avoir un mode de vie proche des reptiles. Vivant essentiellement sur terre, ils se seraient nourris d’insectes et de petits arthropodes.

Ces similitudes prononcées avec les reptiles explique peut-être l’extinction relativement rapide des tuditanides avant même le début du Permien. Les niches écologiques se trouvaient trop occupées pour autoriser la survie de cette famille.

Cladogramme Microsauria

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Lépospondyle (nom scientifique)
Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1875
Paléontologie en Tchéquie
Paléontologie aux États-Unis